Kruci ima več pomenov:

Drama Antona Brumna z naslovom Kruci
Ogrski kmečki uporniki Kruci